Волшебник — сказочный герой, совершающий чудеса.
 Волшебник (колдун, маг, чародей) — человек, практикующий волшебство.

В литературе 
 «Волшебник» — повесть Владимира Набокова на русском языке, написана в 1939 году в Париже.
 «Волшебники» — цикл фэнтези-книг Льва Гроссмана.

Фильмы 
 «Волшебник» — немой короткометражный фильм, Франция, 1898 год. Режиссёр — Жорж Мельес.
 «Волшебник» — фильм для детей, Венгрия, 1969 год. Режиссёр — Дьёрдь Палашти.
 «Волшебник» — приключенческая драма, США, 1989 год. Режиссёр — Тодд Холланд.
 «Волшебник» — российская мелодрама 2008 года выпуска.
 «Волшебник» — российская комедия 2019 года.
 «Волшебники» — полнометражный мультфильм Ральфа Бакши в жанре постапокалиптического фэнтези 1977 года.
 «Волшебники» — американский фэнтезийный сериал 2015 года, выходивший в эфир на телеканале Syfy.

Опера 
  — опера Фроманталя Галеви по либретто Анри де Сен-Жоржа на основе легенд о Мелюзине (Опера Ле Пелетье, 1858).
  — опера-балет Мануэля де Фальи (1915).

Другое 
 «Волшебница» — сказка Шарля Перро.

См. также 
 Wizard (значения)
 Кудесники (фильм)
 Колдун (значения)